Hippotoos – król Arkadii, syn Kerkyona, 
 Hippotoos – syn Ajgyptosa,
 Hippotoos – syn króla Troi Priama
 Hippotoos – syn Letosa
 Hippotoos – zalotnik Hippodamei.

Przypisy

Bibliografia